Trinity College ist der Name folgender Colleges:

in Australien:
 Trinity College (Melbourne)

in Irland:
 Trinity College Dublin

in Kanada:
 Trinity College, College der University of Toronto, Ontario, siehe University of Trinity College

in  Nigeria:
 Trinity College (Umuahia)

in Singapur:
 Trinity College (Singapur)

in den Vereinigten Staaten:
 Trinity College (Connecticut) in Hartford
 Trinity College (Illinois) in Deerfield
 Trinity College (Washington, D.C.), Washington, D.C.
 Trinity College of Arts and Sciences, Abteilung der Duke University in Durham, North Carolina
 Trinity College and Seminary in Newburgh, Indiana

im Vereinigten Königreich:
 Trinity College (Bristol)
 Trinity College (Cambridge), Universität Cambridge
 Trinity College (Glasgow)
 Trinity College (Oxford), Universität Oxford
 Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, London
 Trinity College (Stratford-upon-Avon), Stratford-upon-Avon

Siehe auch:
 Bibliothek des Trinity College in Dublin, Irland
 Ehemaliges Trinity College, Glasgow, Schottland